Мусин — русская фамилия арабского происхождения, образована от арабского имени Муса, и распространена преимущественно среди тюркских народов (у башкир, казахов и татар) а также топоним; женская форма .

Мусин 
 Мусин, Айтмухаммед (1899—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Мусин, Александр Евгеньевич (род. 1964) — российский историк, археолог, публицист, доктор исторических наук.
 Мусин, Алихан Чужебаевич (1908—1963) — советский учёный-горняк, доктор технических наук, профессор.
 Мусин, Амир Шагалеевич (1937—2017) — оператор цеха № 1 топливного производства Уфимского нефтеперерабатывающего завода.
 Мусин, Аслан Еспулаевич (род. 1954) — казахстанский политический деятель.
 Мусин, Багдат Батырбекович (род. 1983) — казахстанский государственный деятель.
 Мусин, Баграм Мусинович (1906—1978) — ученый-зоотехник, кандидат наук.
 Мусин, Балдырган Сергазинович (род. 1947) — казахстанский политический деятель.
 Мусин, Валерий Абрамович (1939—2015) — советский и российский учёный-юрист. Член совета директоров ОАО «Газпром» (2009).
 Мусин, Василий Петрович (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Мусин, Гумер Мусич (1854—?) — мулла, депутат Государственной думы II созыва от Казанской губернии.
 Мусин, Дмитрий Петрович (1920—2002) — советский дипломат.
 Мусин, Дуйсенгазы Магауянович — депутат сената парламента Казахстана.
 
 Мусин, Камиль Мазитович (род. 1955) — двукратный чемпион СССР по карате, президент Федерации каратэ-до  России.
 Мусин, Канат Сергеевич (род. 1966) — министр юстиции Казахстана.
 Мусин, Капан Аубакирович (1921—1970) — казахский советский композитор и дирижёр, музыкальный педагог.
 Мусин, Курган Нурханович (1926—2009) — советский и казахский государственный и политический деятель.
 Мусин, Латфулла Нугманович (1913—1997) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Мусин, Леонид Александрович (род. 1985) — российский и украинский футболист.
 Мусин, Николай Адамович (1893—1918) — герой Гражданской войны в России.
 Мусин, Нугуман Сулейманович (1931—2021) — советский башкирский поэт, писатель.
 Мусин, Олег Владимирович (род. 1975) — советский, казахстанский и российский футболист.
 Мусин, Рашид Мусинович (1927—1982) — первый секретарь Татарского обкома КПСС.
 Мусин, Роллан Мусинович (1922—2010) — заслуженный учитель Казахской ССР.
 Мусин, Сафар Гайсарович (род. 1948) — бригадир каменщиков, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Мусин, Шахан Алимханович (1913—1999) — советский и казахстанский актёр
 Мусин, Шайхислям Серикжанович (1933—2004) — организатор сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Мусин, Юрий Журсунгазиевич (1946—1995) — советский футболист, тренер.



Составные фамилии 
 Мусин-Пушкин
 Мусина-Юрьева, Марфа Павловна (1801—1803) — внебрачная дочь императора Павла I.

Топоним 
 Мусин — посёлок, Кизильский район, Челябинская область, Россия.

См. также 
 Мусино
 Мусинов
 Мусинский (значения)
 Мусинянц